Scardia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Wolfgang Treitschke 1830. Scardia ingår i familjen äkta malar, Tineidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Äkta malar
Scardia